Plaats in Indonesië
 Sekargadung (Bugulkidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sekargadung (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sekargadung (Pungging), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java